Sliven (oblast); een oblast in Bulgarije
Sliven (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Sliventsi; een dorp in oblast Dobritsj in Bulgarije